Belladonna kan syfta på: 

 Belladonna – en flerårig, nästan buskliknande, potatisväxt en växt
 Belladonnasläktet – ett släkte i familjen potatisväxter
 Bella Donna – ett musikalbum av Stevie Nicks
 Michelle Anne Sinclair (1981–), en porrskådespelare med artistnamnet Belladonna